Le mot « Bodoi » peut désigner :

 Bodoi (parfois bo doi) : transcription du vietnamien "Bộ đội" : Soldat des unités régulières du Viet Minh, puis par extension de l'Armée populaire vietnamienne.
 BoDoï magazine mensuel de bande dessinée français.